2 miejscowości w Estonii:
 Paloveere – wieś w prowincji Võru, w gminie Meremäe.
 Paloveere – wieś w prowincji Võru, w gminie Vastseliina.